César – francuska nagroda filmowa
 César – departament Kolumbii
 César – francuski rzeźbiarz
 César – hiszpański piłkarz
 César Aparecido Rodrigues – brazylijski piłkarz
 Cesar – rzeka w Kolumbii

Zobacz też 

 Cezar